Juan Eduardo Samudio Serna (Assunção, 14 de outubro de 1978) é um futebolista paraguaio que atua como atacante. Atualmente está no Barcelona do Equador.

Referências 

Futebolistas do Paraguai